Turnblatt steht für historische Turnerzeitschriften:
Hamburger Turnblatt (1958–1959)
Turnblatt der Niedersachsen und Friesen (1909–1935)
Nordisches Turnblatt (1920–?)